Aline Duret née en 1975, est une autrice spécialisée dans l'édition de romans policiers gros caractères.

Biographie 
Aline Duret est une écrivaine de romans policiers de la région nantaise et professeure de littérature. Aline Duret, atteinte d’une maladie génétique orpheline dégénérative qui affecte sa vue, ce qui pousse l'autrice à militer pour une meilleur accessibilité aux livres en grands caractères. Passionnée de romans policiers, elle écrit son premier livre en 2019, La Loi du Talion. Elle vit à Carquefou, où elle situe l'intrigue de son deuxième roman, Les ombres de l'Erdre. Elle présente son troisième roman Elle s'en repentira au Festival du livre en Bretagne, en 2022.

Publications 

 2021 : Les Ombres de l'Erdre, éditions Palémon
 2022 : Le manoir des secrets, éditions Palémon
 2022 : Elle s'en repentira, édition Palémon

Notes et références

Liens externes 

Auteur français de roman policier
Naissance en juillet 1975